Циндао:

 Циндао — город субпровинциального значения в Китае на востоке провинции Шаньдун.
 Циндао — крупнейшая пивоварня Китая.
 Циндао Даблстар — китайский баскетбольный клуб.
 Циндао Хайлифэн — бывший профессиональный футбольный клуб из г. Циндао, КНР. 
 Циндао Чжуннэн — китайский футбольный клуб.